Ospino peut désigner :

Toponymes

Ospino : l'une des quatorze municipalités de l'État de Portuguesa ;
 Ospino : ville et chef-lieu de la municipalité d'Ospino dans l'État de Portuguesa ;
 Capitale Ospino : l'une des trois divisions territoriales et statistiques de la municipalité d'Ospino dans l'État de Portuguesa.

Homonymie de toponyme